Vingt mille lieues sous les terres est la cinquante-septième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1997.

Univers

Synopsis 
Renaud retourne vers sa mère dans le monde des grands. Elle lui raconte que des événements étranges se déroulent à son domicile. Cette aventure va conduire le héros jusqu'au centre de la Terre où vivent des hommes de cristal.

Personnages

Historique 
Lors de la prépublication en 1996, un ennemi met la mère de Renaud dans un panier et l'enterre. Comme se déroule l'affaire Dutroux en Belgique au même moment, la scène a dû être modifiée.

Publication

Revues 
L'histoire a été publiée dans le Journal de Spirou entre le  et le . Il y a deux planches exclusives qui n'ont pas été publiées dans l'album.

Album 
L'album est sorti en janvier 1997 sans les deux planches exclusives du Journal de Spirou. Ces deux dernières ont été publiées lors du tome 9 de l'intégrale de Les Petits Hommes sorti en . Elles sont numérotées comme étant les 19 bis et 24 bis.

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1997
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1996